

Toponymes 

 Navàs, commune de Catalogne.
 Navas, station du métro de Barcelone.
 Las Navas de la Concepción, commune d’Andalousie.
 Navas de Jorquera, commune de Castille-La Manche.
 Las Navas del Marqués, commune de Castille-et-León.
 Navas de San Juan, commune d’Andalousie.
 Navas de Tolosa, hameau de la Province de Jaén.

Patronymes 

 David Navas (1974-), coureur cycliste espagnol;
 Jesús Navas (1985-), footballeur espagnol;
 Keylor Navas (1986-), footballeur costaricien;
 Longinos Navás (1858–1938), un jésuite et entomologiste espagnol; 
 Marco Navas (1982-), footballeur espagnol;
 Raúl Navas (1988-), footballeur espagnol.

Bataille 
 Bataille de Las Navas de Tolosa (1212), entre plusieurs états chrétiens de la péninsule ibérique et les troupes de la dynastie des Almohades.